

Лаґув — місто в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Лаґув — гміна в Свебодзінському повіті Любуського воєводства
 Лаґув — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Лаґув — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лаґув — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Лаґув — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Лаґув — село в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Лаґув — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства